Das Damendoppel der US Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Liezel Huber und Lisa Raymond, sie schieden im Achtelfinale aus. Im Finale besiegten Sara Errani und Roberta Vinci die tschechische Paarung Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká. Für die Italienerinnen war es nach dem French-Open-Sieg im selben Jahr der jeweils zweite Grand-Slam-Titel. Der Sieg in Flushing Meadows ist der dreizehnte gemeinsame Titel und bereits der achte in dieser Saison. Nach dem Turnier übernahmen die beiden die Führung in der Doppel-Weltrangliste.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2012